Butel (makedonska: Бутел) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Butel, i den centrala delen av landet, i huvudstaden Skopje. Butel ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Butel är varierad. Den högsta punkten i närheten är Bel Kamen,  meter över havet,  kilometer nordost om Butel. Runt Butel är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer söder om Butel. 

Runt Butel är det i huvudsak tätbebyggt.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Butel (kommun)